El Gran Premi de l'Argentina de motociclisme de 2019 va ser la segona cursa de la temporada 2019 de motociclisme. La cursa es va disputar a l'Autòdrom Internacional Termas de Río Hondo en la ciutat de Termas de Río Hondo, Argentina el dia 31 de març de 2019.

Resultats

MotoGP

Moto2

Moto3

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de la MotoGP 

Competicions esportives a l'Argentina
Competicions motociclistes del 2019
2019